Soszyce ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Soszyce (Rawa Mazowiecka)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Soszyce (Czarna Dąbrówka) (Augustfelde, Kreis Stolp/Pommern)